Глорія футболу України — ювілейний проект газети «Український футбол», опублікований влітку 2014 року. Мав підзаголовок «300 легенд за 120 років існування»: 14 липня 1894 року офіційно вважається днем народження національного варіанту гри «11х11». Складався із символічних списків легендарних українських гравців, голкіперів, тренерів, журналістів, клубів, команд, матчів, забитих м'ячів, арбітрів та футболісток.

Лауреати «Глорії футболу України»

Легендарні гравці 
 105. Олександр Злочевський
 104. Георгій Бікезін
 103. Федір Медвідь
 102. Геннадій Лихачов
 101. Олексій Чередник
 100. Валерій Поркуян
 99. Сергій Шевченко
 98. Григорій Богемський
 97. Владислав Ващук
 96. Омелян Суховерський
 95. Йожеф Беца
 94. Микола Кудрицький
 93. Андрій Воронін
 92. Мирослав Турко
 91. Володимир Сальков
 90. Тимерлан Гусейнов
 89. Абрам Лерман
 88. Едвард Козинкевич
 87. Олександр Штрауб
 86. Олександр Головко
 85. Макар Гончаренко
 84. Віктор Скрипник
 83. Сергій Андреєв
 82. Михайло Михалина
 81. Іван Вишневський
 80. Іван Натаров
 79. Вальтер Чижович
 78. Юрій Істомін
 77. Михайло Малхасов
 76. Володимир Лютий
 75. Анатолій Пузач
 74. Микола Кротов
 73. Степан Юрчишин
 72. Павло Комаров
 71. Юрій Тарасов
 70. Віктор Матвієнко
 69. Ростислав Поточняк
 68. Ігор Кульчицький
 67. Микола Головко
 66. Володимир Плоскіна
 65. Віктор Грачов
 64. Віктор Шиловський
 63. Стефан Решко
 62. Віталій Хмельницький
 61. Петро Лайко
 60. Олег Базилевич
 59. Казимир Піонтковський
 58. Віктор Леоненко
 57. Іван Кузьменко
 56. Леонід Островський
 55. Олександр Журавльов
 54. Валентин Прокоф'єв
 53. Анатолій Тимощук
 52. Володимир Трошкін
 51. Володимир Щегольков
 50. Олександр Шпаковський
 49. Олег Кузнецов
 48. Георгій Борзенко
 47. Павло Віньковатов
 46. Михайло Соколовський
 45. Костянтин Фомін
 44. Василь Рац
 43. Володимир Капличний
 42. Олег Лужний
 41. Сергій Балтача
 40. Павло Яковенко
 39. Вадим Соснихін
 38. Василь Москаленко
 37. Володимир Фомін
 36. Анатолій Куксов
 35. Володимир Веремієв
 34. Володимир Кобзяр
 33. Лев Броварський
 32. Михайло Коман
 31. Валерій Лобановський
 30. Олександр Скоцень
 29. Геннадій Литовченко
 28. Михайло Фоменко
 27. Іван Привалов
 26. Володимир Онищенко
 25. Олексій Михайличенко
 24. Анатолій Коньков
 23. Олександр Пономарьов
 22. Віктор Каневський
 21. Віталій Старухін
 20. Анатолій Бишовець
 19. Сергій Ребров
 18. Віталій Голубєв
 17. Ігор Бєланов
 16. Йожеф Сабо
 15. Олег Протасов
 14. Леонід Буряк
 13. Віктор Фомін
 12. Костянтин Щегоцький
 11. Олександр Заваров
 10. Андрій Біба
 9. Анатолій Дем'яненко
 8. Володимир Безсонов
 7. Василь Турянчик
 6. Віктор Серебряніков
 5. Віктор Колотов
 4. Володимир Мунтян
 3. Юрій Войнов
 2. Андрій Шевченко
 1. Олег Блохін

Легендарні голкіпери 
 25. Анатолій Зубрицький
 24. Володимир Тарнавський
 23. В'ячеслав Чанов
 22. Юрій Роменський
 21. Михайло Михайлов
 20. Олексій Леонтьєв
 19. Іван Зуб
 18. Володимир Пільгуй
 17. Олег Суслов
 16. Володимир Маслаченко
 15. Сергій Краковський
 14. Андрій Пятов
 13. Віктор Чанов-мол.
 12. Роман Норов
 11. Олександр Ткаченко
 10. Олександр Бабкін
 9. Юрій Дегтерьов
 8. Микола Трусевич
 7. Віктор Банніков
 6. Микола Уграїцький
 5. Антон Ідзковський
 4. Олекса Бокшай
 3. Олег Макаров
 2. Олександр Шовковський
 1. Євген Рудаков

Легендарні тренери 
 15. Олег Блохін
 14. Євген Лемешко
 13. Йосип Басіка
 12. Анатолій Заяєв
 11. Мирон Маркевич
 10. Віктор Носов
 9. Ернест Юст
 8. Володимир Ємець
 7. Михайло Товаровський
 6. Віктор Прокопенко
 5. Євген Кучеревський
 4. Олег Базилевич
 3. Олег Ошенков
 2. Анатолій Бишовець
 1. Валерій Лобановський

Символічна збірна 
 1+4+4+2: Рудаков — Безсонов, Голубєв, Турянчик, Дем'яненко — Мунтян, Войнов, Колотов , Серебряников — Шевченко (Бєланов), Блохін; Тренер: Лобановський

Легендарні арбітри 
 5. Матвій Пінський
 4. Степан Романенко
 3. Костянтин Віхров
 2. Микола Балакін-ст.
 1. Мирослав Ступар

Легендарні футболістки 
 10. Надія Баранова
 9. Тетяна Верезубова
 8. Ірина Зварич
 7. Наталія Зінченко
 6. Олена Мазуренко
 5. Дарія Опанащенко
 4. Людмила Пекур
 3. Світлана Фрішко
 2. Олена Ходирєва
 1. Тетяна Чорна

Легендарні журналісти 
 15. Деві Аркадьєв
 14. Анатолій Косий
 13. Василь Гаджега
 12. Максим Максимов
 11. Борис Галинський
 10. Юхим Лазарєв
 9. Валентин Щербачов
 8. Борис Талиновський
 7. Марк Левицький
 6. Володимир Маслаченко
 5. Валерій Валерко
 4. Валерій Мирський
 3. Дмитро Джулай
 2. Петро Римаренко
 1. Олександр Маноха

Легендарні клуби 
 10. «Говерла» (Ужгород)
 9. «Ворскла» (Полтава)
 8. «Карпати» (Львів)
 7. «Таврія» (Сімферополь)
 6. «Зоря» (Луганськ)
 5. «Металіст» (Харків)
 4. «Чорноморець» (Одеса)
 3. «Дніпро» (Дніпропетровськ)
 2. «Шахтар» (Донецьк)
 1. «Динамо» (Київ)

Легендарні команди 
 20. «Дніпро» (Дніпропетровськ) середини 2000-х
 19. «Таврія» (Сімферополь) першої половини 1990-х
 18. «Чорноморець» (Одеса) першої половини 1990-х
 17. «Металіст» (Харків) другої половини 2000-х — першої половини 2010-х
 16. «Динамо» (Київ) середини 1950-х
 15. «Карпати» (Львів) кінця 1960-х — початку 1970-х
 14. «Шахтар» (Донецьк) першої половини 1960-х
 13. «Шахтар» (Донецьк) кінця 1970-х — першої половини 1980-х
 12. «Динамо» (Київ) другої половини 1930-х
 11. «Русь» (Ужгород) середини 1930-х
 10. «Динамо» (Київ) початку 1960-х
 9. «Зоря» (Ворошиловград) першої половини 1970-х
 8. Міська збірна Харкова 1920-х — першої половини 1930-х
 7. «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1980-х
 6. «Шахтар» (Донецьк) другої половини 2000-х — першої половини 2010-х
 5. «Динамо» (Київ) кінця 1990-х
 4. «Динамо» (Київ) другої половини 1960-х
 3. Національна збірна СРСР другої половини 1980-х
 2. «Динамо» (Київ) другої половини 1980-х
 1. «Динамо» (Київ) середини 1970-х

Легендарні голи

Легендарні матчі

Див. також 
 Глорія футболу
 Ювілейні опитування футболу України
 Ювілейні опитування газети «Український футбол»
 Золотий четвертак

Примітки

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 24 червня 2014 року, № 46
 Газета «Український футбол» за 2 липня 2014 року, № 48
 Газета «Український футбол» за 4 липня 2014 року, № 49
 Газета «Український футбол» за 8 липня 2014 року, № 50
 Газета «Український футбол» за 11 липня 2014 року, № 51
 Газета «Український футбол» за 15 липня 2014 року, № 52
 Газета «Український футбол» за 18 липня 2014 року, № 53
 Газета «Український футбол» за 22 липня 2014 року, № 54
 Газета «Український футбол» за 25 липня 2014 року, № 55
 Газета «Український футбол» за 29 липня 2014 року, № 56
 Газета «Український футбол» за 1 серпня 2014 року, № 57

Посилання 
 Глорія футболу України на сайті «Мислене древо» 

Списки:Футбол